Полный список всех медалистов Олимпийских игр по триатлону с 2000 по 2020 гг.

Современная программа

Мужчины

Женщины

Смешанная эстафета

Медали по странам

См. также 
 Списки призёров Олимпийских игр по видам спорта
 Триатлон на Олимпийских играх

Ссылки 
 База данных МОК

Триатлон
Триатлон на Олимпийских играх